Hackney peut désigner : 

Hackney (district londonien) : un district londonien
Hackney (cheval) : une race de chevaux carrossiers britannique
Poney Hackney : une race de poneys d'attelage, issue de la précédente